Ки́виранта () — финская фамилия.

Известные носители:
  (1886—1948) — финский политик, член революционного правительства «Красной Финляндии» (1918).
 Кивиранта, Йоэль (род. 1996) — финский хоккеист.